Stars und Bars steht für:

 Stars und Bars (Roman) von William Boyd
 Stars and Bars, die Flagge der Konföderierten Staaten von Amerika